Edson bezeichnet:
 Edson (Band), eine schwedische Independent-Band
 Edson Cordeiro, brasilianischer Sänger
 Édson de Jesus Nobre, angolanischer Fußballspieler
 Édson Boaro, brasilianischer Fußballspieler
 Edson Hills, Hügelgruppe im Ellsworthland, Antarktika
 Edson Arantes do Nascimento, als Pelé bekannter brasilianischer Fußballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Edson (Kansas), im  Sherman County
 Edson (New York)
 Edson (Wisconsin), im Chippewa County
 Edson (Town, Chippewa County), Town(ship) in Wisconsin
 Edson (Wyoming)

in Kanada:
 Edson (Alberta)

Edson ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Edson (1905–1988), US-amerikanischer Althistoriker
 Franklin Edson (1832–1904), US-amerikanischer Politiker
 Gus Edson (1901–1966), US-amerikanischer Cartoonist, Comiczeichner und -autor
 Hiram Edson (1806–1888), US-amerikanischer Siebenten-Tags-Adventist
 J. T. Edson († 2014), britischer Schriftsteller
 Margaret Edson (* 1961), US-amerikanische Dramatikerin
 Richard Edson (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler und Musiker